In 1927/28 werd het 21ste Breslaus voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. Breslauer SC 08 werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Silezische eindronde. De club versloeg SC Brega 09 Brieg en SSC 01 Oels en stootte door naar de Zuidoost-Duitse eindronde. De club werd ook daar kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waarin de club in de eerste ronde van VfB Königsberg verloor.

Vicekampioen Breslauer Sportfreunde mocht meteen in de Zuidoost-Duitse eindronde aantreden, zonder eerst langs de Midden-Silezische te moeten passeren. De club werd ook daar vicekampioen en plaatste zich ook voor de Duitse eindronde, waarin meteen van Hertha BSC verloren.

A-Liga

B-Liga
Het is onduidelijk waarom de Vereinigte Breslauer Rasenfreunde nog in de tabellen staan terwijl ze dit jaar fuseerden met BV Minerva 09 en in de A-Liga aantraden.

Promotie/Degradatie play-off
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Breslaus voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28